Schweizer Radio und Fernsehen
 Self-Realization Fellowship
 SENS Research Foundation
 Sweden Rock Festival